Алексе́й Петро́вич Петро́в:
 Петров, Алексей Петрович (1863—1892) — русский писатель-юморист; известен под псевдонимами «Точка», «Шут», «Фигаро».
 Петров, Алексей Петрович (1898—1973) — советский организатор промышленности.
 Петров, Алексей Петрович (более известен под фамилией Этмен; 1895—1936) — чувашский поэт, переводчик.